Daniel Altmaier era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Hamad Međedović ha sconfitto Zhang Zhizhen con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Nicolás Jarry (semifinale)
  Mats Moraing (primo turno)
  Manuel Guinard (secondo turno)
  Marco Cecchinato (quarti di finale)

  Santiago Rodríguez Taverna (quarti di finale) 
  Dominic Stricker (primo turno) 
  Pablo Cuevas (quarti di finale) 
  Filip Horanský (secondo turno)

Qualificati 

  Bogdan Bobrov (primo turno)
  Jeremy Jahn (primo turno)
  Hamad Međedović (campione)

  Mohamed Safwat (primo turno) 
  Timo Stodder (secondo turno) 
  Georgii Kravchenko (primo turno)

Lucky loser 

  Denis Yevseyev (secondo turno)

Wildcard 

  Rudolf Molleker (primo turno)
  Marko Topo (secondo turno)

  Marcel Zielinski (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sauerland Open 2022